La baignade est une activité de loisir proche de la natation, sans composante sportive.
 La baignade est un épisode du Petit Nicolas publié dans Les Vacances du petit Nicolas.

La Baignade est un thème en peinture représentant des personnes au bord de l'eau, dont :
 La Baignade (tableau du Louvre), attribué à Maes, années 1650
 Une baignade à Asnières de Seurat, peint en 1884
 La Baignade (Picasso), peint en 1937
 Voir aussi la :catégorie:Bain ou baignade dans la peinture

Homonymie de titre